Дру́бич — еврейская топонимическая фамилия (название города Дрогобыч на идише).

 Друбич, Анна Сергеевна (род. 1984) — российская пианистка и композитор, дочь Т. Л. Друбич.
 Друбич, Татьяна Люсьеновна (род. 1960) — актриса, врач-эндокринолог.

Примечания